Massachusetts General Hospital, een ziekenhuis in Boston
Monumenta Germaniae Historica, een onderzoeksinstituut voor middeleeuwse geschiedenis te München